Metamora peut désigner :

 , une pièce de 1829, de .
  : le Metamora est un remorqueur qui coule le , dans la baie Georgienne dans la province canadienne de l'Ontario.
 Metamora, un village du comté de Woodford dans l'Illinois.
 , une communauté et une census-designated place du comté de Franklin dans l'Indiana.
 , un village du comté de Lapeer dans le Michigan.
 Metamora, un village du comté de Fulton dans l'Ohio.

Voir aussi